Облачный ресторан ( — ресторан-призрак, призрачный ресторан; также  — облачная кухня,  — ресторан по модели «только доставка»,  — онлайн-ресторан,  — тёмная кухня) — бизнес в сфере общественного питания, обслуживающий заказы клиентов исключительно онлайн или по телефону.

Описание 
Облачные рестораны имеют значительно меньше накладных расходов, тратя на собственную службу доставки или платя сторонним компаниям доставки, по сравнению с традиционными ресторанами. Затраты традиционных ресторанов включают обслуживание помещения для посетителей, оплату развлечений, траты на персонал, страховку и т. п., что создает значительные расходы. Даже рестораны со значительной долей «еды на вынос» обслуживают большое пространство для отдыха посетителей. Облачным ресторанам не требуются полноценные ресторанные помещения, видимость, привлекательность и доступность, желательные для традиционного ресторана, поэтому они могут сэкономить, занимая более дешёвую недвижимость.

Типичный ресторан-призрак может готовить блюда нескольких разных кухонь. Например, Green Summit работает сразу в нескольких ресторанных концептах из одного офиса. Возможно пробовать новые бренды и кухни с меньшими усилиями и затратами, не нуждаясь в обновлении помещений и обслуживающего персонала. Это выгодно, поскольку наличие нескольких брендов привлекает более широкий круг клиентов.

Большинство ресторанов используют существующие службы доставки. Например, Green Summit, которая владеет несколькими ресторанами-призраками в Чикаго и Нью-Йорке, сотрудничает с . Сервис доставки Keatz сотрудничает с ресторанами в Европе. Некоторые компании имеют свою собственную систему доставки, как например, прекратившая деятельность компания Maple из Нью-Йорка. Maple, поддержанный ресторатором Дэвидом Чангом, ориентировал свой бизнес на производительность по количеству блюд в час на кухню — показатель, более типичный для ресторанов быстрого питания. Поиск правильной бизнес-модели является сложной задачей — Maple прекратила свою деятельность в мае 2017 года и была продана британской компании по доставке продуктов питания . , запущенный в 2016 году, также предприятие Дэвида Чанга, закрылось в январе 2018 года и было продано компании .

Типы облачных ресторанов 
Создание ресторана-призрака подразумевает создание бренда виртуального ресторана. Существует три варианта появления ресторанов-призраков.

Независимый владелец 
Человек или компания, не связанные с традиционными ресторанами, могут создать свой призрачный ресторан со своим собственным брендом и веб-сайтом для онлайн-заказов.
Это может быть выгодным, поскольку запуск такого типа ресторана требует меньших затрат и времени (3-4 недели), чем традиционный ресторан с обеденным залом и т. п.

Традиционный ресторан 
Традиционные рестораны могут открыть ресторан-призрак под другим брендом дополнительно к основному физическому ресторану. В этом случае ресторан-призрак предоставляет еду из кухни этого ресторана, но, возможно, с более широким меню. Мексиканский ресторан буррито, например, может также готовить пиццу и продавать её только в ресторане-призраке, не предлагая её в своем физическом ресторане. Это делается для привлечения дополнительных клиентов, ищущих пиццу, не смущая их тем, что пицца приготовлена на мексиканской кухне с буррито.

Другое преимущество этой стратегии заключается в том, что она облегчает проверку новых блюд или меню, поскольку для нового блюда только и требуется, что изменение в онлайн-меню на сайте. И если продажи пиццы окажутся успешными, мексиканский ресторан буррито может добавить их в меню своего физического ресторана.

Создание виртуального бренда не требует дополнительных затрат для традиционного ресторана. У него уже есть кухня и персонал для приготовления пищи. Ему не нужны недели для старта нового бренда, так как все необходимое уже имеется.

Сервис доставки 
Сервисы доставки, такие как  и , могут запустить свой ресторан-призрак. Uber Eats создал тёмные кухни для приготовления блюд, которые доступны только на их платформе заказа еды. Для дифференцирования различных блюд и кухонь они создают разные торговые марки, так, Brooklyn Burger Factory, MIA Wings и French tacos — это бренды, созданные для Uber Eats и доступные только в приложении Uber Eats. Это может убедить клиентов выбрать это конкретное приложение, поскольку такие блюда нигде больше не продаются.

Критика 
Призрачные рестораны критикуют за неприятные условия труда и тесные пространства без окон.

В ряде новостных статей в 2015 году было раскрыто, что отдельные «рестораны-призраки» функционируют как нерегулируемые, нелицензированные организации или как фасады для ресторанов, которые могут иметь нарушения санитарных норм.

Городские советы в Великобритании выразили обеспокоенность распространением облачных ресторанов, так как жители жаловались на шум от трафика сервисов доставки.

См. также 
 Торговый киоск
 Фудтрак

Примечания 

Электронная коммерция
Общественное питание
Типы ресторанов
Сервисы по доставке питания